Río Mayor kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Río Mayarí, vattendrag, Provincia de Holguín,

Spanien 

 Río Mayor (vattendrag i Spanien, Kastilien-La Mancha), Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar